Ата Теаотаи () — государственный и политический деятель Кирибати, временно исполняющий обязанности президента Кирибати как председатель Государственного парламента страны.

В 1978 году он был частью делегации, которая вела переговоры о независимости Кирибати от Великобритании.

Примечания 

Политики XX века